Xoloxtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xoloxtla, Xalapa, ort, Veracruz, 
 Xoloxtla, Tlaquilpa, ort, Veracruz,